Ulaan (, rot) ist der Name folgender Orte:
 Ulaanbaatar (Ulan Bator), Hauptstadt der Mongolei
 Ulaangom, Hauptstadt des Uvs-Aimag (Provinz) der Mongolei
 Ulaan Tsutgalan Wasserfall im Övörchangai-Aimag, siehe Orchon
 mehrere Sums (Distrikte) in unterschiedlichen Aimags der Mongolei:
 Öndör-Ulaan, Archangai
 Ulaanchus, Bajan-Ölgii
 Ulaanbadrach, Dornogobi
 Ulaan-Uul, Chövsgöl
 Baruun Bajan-Ulaan, Övörchangai
 Züün Bajan-Ulaan, Övörchangai
 Ulanqab, bezirksfreie Stadt in der Inneren Mongolei in China
 Ulan-Ude (burjatisch: Ulaan-Ùde), Hauptstadt der Republik Burjatien, Russland

Ulaan bezeichnet:
 Ulan Bator (Band), eine französische experimentelle Post-Rock Band

Siehe auch:
 Ulan